Miejscowości w USA:
 Clawson – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Oakland
 Clawson – miejscowość w stanie Utah, w hrabstwie Emery